água-boense – abitanti di Água Boa (Mato Grosso)
água-boense – abitanti di Água Boa (Minas Gerais)